Desa Jetaksari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jetaksari (administrativ by i Indonesien, lat -7,13, long 111,05), Jawa Tengah, 
 Desa Jetaksari (administrativ by i Indonesien, lat -6,97, long 110,51), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar